Льнозавода — поселок в Красносельском районе Костромской области. Входит в состав Чапаевского сельского поселения.

География 
Находится в юго-западной части Костромской области на расстоянии приблизительно 15 км на север-северо-восток по прямой от районного центра поселка Красное-на-Волге.

Население 
Постоянное население составляло 121 человек в 2002 году (русские 99 %), 124 в 2022.

Примечания 

Населённые пункты Красносельского района (Костромская область)